Евге́ний Влади́мирович Волове́нко (род. 4 апреля 1972, Калининград, РСФСР, СССР) — российский киноактёр.

Биография 
Евгений Воловенко родился 4 апреля 1972 года в Калининграде. Отец работал на рыболовецком траулере, мать в санэпидемстанции. Старший брат Владимир погиб в 1990-е годы. После школы поступил в военно-морское училище, учебу в котором оставил на третьем курсе. Евгений окончил строительный институт, профессионального актёрского образования не имеет. Случайно оказавшись в Москве, работал в качестве модели. Всего снялся в более двухстаx рекламных роликах.

Дебют Евгения в кино состоялся в 2004 году — в эпизодической роли курьера в фильме «32 декабря».

Первую главную роль — роль Бориса, Евгений сыграл в 2006 году в многосерийном фильме «Женские истории». В настоящее время в фильмографии Евгения насчитывается более 70 фильмов и телесериалов.

Наибольшую популярность Евгению Воловенко принесла роль следователя военной прокуратуры, военного юриста Ивана Рокотова в военной саге «По законам военного времени». 

В 2018 году актёр номинирован на премию на ТЭФИ в категории «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (вечерний прайм) за роль во 2-м сезоне телесериала «По законам военного времени». 

В конце ноября 2020 года режиссёром Сергеем Виноградовым завершились съёмки пятого юбилейного сезона проекта, проходившие на родине Евгения — в городе Калининграде. 26 апреля 2021 года на Первом канале состоялась премьера четвертого, 2 мая 2022 года  — пятого сезона фильма «По законам военного времени». 

15 апреля 2021 года на канале Россия-1 вышла в эфир программа Судьба человека с Борисом Корчевниковым, главным героем которой стал Евгений Воловенко.

Семья 
Жена — украинская актриса  (род. 1990). В браке с 2012 года. Пара воспитывает дочь Эмилию. У Евгения есть старшая дочь Анастасия и сын Мирослав.

Творчество

Фильмография 

 2021 — По законам военного времени. Мятеж — Иван Рокотов
 2020 — Чужие дети — Борис
 2020 — Слабое звено — Виктор
 2020 — По законам военного времени. Победа! — Иван Рокотов
 2019—2020 — Красная луна — Црвени месец — Александр Александрович Красильников
 2019 — Вне игры-2 — Алексей Васильевич, президент ФК «Локомотив» (Москва)
 2019 — Тайна последней главы — Олег Кочетов
 2019 — По законам военного времени-3 — Иван Рокотов
 2018 — Роковое SMS — Андрей
 2018 — Версия (серия 39-я «Чужой билет») — Максим Капралов
 2018 — По законам военного времени-2 — Иван Рокотов
 2017 — Кроткая — фотограф Андрей Петрович, короткометражный фильм
 2017 — Тихие люди — Сергей Одинцов
 2017 — Любовь по-японски — Игорь
 2017 — Искушение-2 — Дмитрий Ханжонков
 2017 — Искушение — Дмитрий Ханжонков
 2017 — Держи меня за руку — Николай
 2016—2017 — Провокатор — Сергей Анатольевич
 2016 — Тройная защита — Борис «Боб» Шульга
 2016 — Тренер («Без оглядки») — Антон Белов
 2016 — Свой чужой сын — Вадим Корабельник
 2016 — Первокурсница — Андрей
 2015 — Средство от разлуки — Владислав Паршин
 2015 — По законам военного времени — Иван Рокотов
 2015 — Не пара — Плахов
 2015 — Лондонград. Знай наших! — Андрей Карпачев
 2014 — Временщик (серии 1-2-я «Переворот») — Григорий Орлов 
 2014 — Matryoshka («Матрешка», короткометражный фильм) — загадочный водитель
 2014 — Чужая жизнь — Юрий Нестеров
 2014 — Подозрение — Юрий Иванов
 2014 — Мертвое сердце — Артём Васильев
 2014 — Кровь с молоком — Кирилл
 2014 — Дело Батагами — Василий Панков
 2013 — Пятая стража (1-й сезон «Плоть и кровь», серия 18-я «Игра») — Валерий Александрович 
 2013 — Поцелуй! — Максим Леонидович Нечаев (телеканал «Украина»)
 2013 — Партия для чемпионки — Станислав Ростовцев
 2013 — Нахалка — Максим Титов
 2013 — Людмила — доктор Константиновский
 2013 — Ангел или демон — Константин
 2013 — Деффчонки — олигарх Олег
 2012—2013 — Не плачь по мне, Аргентина — художник Илья
 2012 — Здрасьте, приехали! — администратор кафе «У Виталика»
 2012 — Предчувствие — киллер
 2012 — Джамайка — Роман
 2011 — Без следа — Тимур Ворошилов
 2011 — Уральская кружевница — Бертран
 2011 — Только ты — Крон
 2011 — Терминал — курьер
 2011 — Спасти мужа — Куклин
 2011 — Профиль убийцы (фильм 5-й, серия 10-я «Детская площадка») — Константин Ревда 
 2011 — Отражение — Егор Козырев
 2011 — Мужчина во мне — Дмитрий
 2011 — Лектор — Олег Васильев
 2011 — Купидон — Максим Толмачев
 2011 — Карамель — Эдуард
 2011 — Дневник доктора Зайцевой — Юрий Самовалов
 2011 — Дикий-2 (серия 10-я «Тройная бухгалтерия») — капитан 
 2010—2011 — Маруся (3-й сезон) — Аркадий Михайлович Чикачев 
 2010 — Улики — Андрей Жуков
 2010 — Основная версия (серия 5-я «Записки от поклонников») — актёр Градов 
 2010 — Любовь и прочие глупости (серия 33-я «Алкоголик поневоле») — Владимир Николаевич Шершунов 
 2010 — Джокер — Фёдор
 2010 — Десять зим — Игорь
 2010 — Адвокат-7 (фильм 19-й «В поисках эмоций») — Вячеслав Ворошилов 
 2009 — Папины дочки (серия 166-я) — клиент агентства 
 2009 — Паутина-3 (фильм 2-й, серии 5-6-я «Кукушкины дети») — Павел Голубов 
 2009 — Из жизни капитана Черняева (фильм 3-й, серия 9-я «На кону жизнь») — Лёва Кислов 
 2008—2012 — Обручальное кольцо — Сергей Юрьевич Бадарин, журналист
 2008 — Преступление будет раскрыто (серия 7-я «Кожаная маска») — Владимир Царев 
 2007—2013 — След (серия 99-я «Смерть на дороге») — больной художник
 2007—2013 — След (серия 246-я «Пятикопеечное дело») — гастарбайтер Владимир Сидоров,
 2007—2013 — След (серия 360-361-я «Десятая охота») — «охотник» Борис Хавалов,
 2007—2013 — След (серия 445-я «Эффект Андрея Чикатило») — стоматолог Евгений Авторов,
 2007—2013 — След (серия 590-я «Паразиты») — нач. управления по работе с физ.лицами Антон Шелковников
 2007 — Солдаты-12 — участковый
 2007 — Сваха (серия 18-я «Трикси») — ветеринар Андрей 
 2007 — Медвежья охота — сотрудник КГБ
 2006 — Угон (серия 3-я «Сердце на заказ») — тренер по плаванию Игорь Николаевич Азаров 
 2006 — Женские истории (серия 19-я «Увидеть тебя») — Борис 
 2006 — Жара — бывший парень главной героини
 2005 — Аэропорт — мошенник
 2004—2013 — Кулагин и партнёры
 2004 — 32 декабря — курьер

Телевидение 
Участие в новогоднем музыкальном фильме «Первый скорый», вышедшем в эфир на «Первом канале» в ночь с 31 декабря 2005 года на 1 января 2006 года (клип на песню «Будь со мной» в исполнении Анжелики Варум)

В клипах 
Принимал участие в съёмках видеоклипов ряда известных российских поп- и рок-музыкантов: Алены Свиридовой («Всё, потому что ты»), Найка Борзова («Свежая кровь»), Игоря Крутого («Печальный ангел»), Аниты Цой («Одному тебе»), групп «А’Студио» («Ты»), «Каспий» («Расстояния») и др.

Примечания

Ссылки 
 Актёр Евгений Воловенко о сериале на Первом, покорении Москвы и детстве на руинах Кёнигсберга интервью для «Клопс», 8 мая 2019 г.
 Актер Евгений Воловенко: Сейчас такое время, когда все привыкли брать и ничего не давать взамен интервью газете «Комсомольская правда», 16 мая 2019 г.
 Евгений Воловенко. Фильмография, фотографии актёра //ruskino.ru
 Актер («По законам военного времени») — о своем герое Рокотове, оружии в кадре и красоте интервью для газеты «Сегодня» (segodnya.ua), 16 мая 2016 г.
 Куршская коса зовет: звезда сериала «По законам военного времени» Евгений Воловенко примет участие в проекте «Страна других. Дети» газета «Комсомольская правда» в Калининграде, 17 мая 2019 г.
 Чуковский в стиле диско и «куриный бог» в подарок от звезды: пять фишек детского праздника на Куршской косе Klops.ru, 5 июня 2019 г.
Продолжение следует... Интервью с великолепным актером Евгением Воловенко прямо сейчас на VLVmag интервью для журнала "Very Life Victory", 15 мая 2020 г.
 Евгений Воловенко — о фильме «По законам военного времени». Доброе утро. Фрагмент выпуска от 22.06.2020
Евгений Воловенко: «Моя шутка сбылась!» Где и как был снят сериал «По законам военного времени» Мурманский вестник, 26 июня 2020 г.